Ба́кке ( або  — букв. схил, пагорб) — прізвище скандинавського походження, в англійській транскрипції вимовляється як Баккі. Відомі носії:

 Бренда Баккі (; 1963) — американська акторка.
 Ганс Бакке (; 1952) — шведський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Герберт Ернст Бакке (; 1896—1947) — державний діяч Третього рейху.
 Ейрік Бакке (; 1977) — норвезький футболіст, що грав на позиції півзахисника
 Мортен Бакке (; 1968) — норвезький футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Ранді Бакке (; 1904—1984) — норвезька фігуристка-парниця.

Норвезькі прізвища
Шведські прізвища